O nome Soudelor foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste entre 2003 e 2009.

Tufão Soudelor (2003) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou a Micronésia, as Filipinas, Taiwan, Japão e Coreia do Sul. Pelo menos 11 mortes foram registradas no Arquipélago Filipino.
Tempestade tropical Soudelor (2009) - tempestade tropical que afetou as Filipinas, o sul da China e o Vietnã, causando pelo menos 17 mortes.
Tufão Soudelor (2015) - tufão Soudelor que atingiu a China no início de agosto de 2015, causando dezenas de mortes.

Desambiguação